Sant Jaume Sesoliveres (poble) nucli de població del municipi de Piera (l'Anoia)
 Ermita de Sant Jaume Sesoliveres, al municipi d'Igualada (l'Anoia)
 Església de Sant Jaume Sesoliveres, al municipi de Piera (l'Anoia)